Hoshi : terme désignant les points noirs sur le plateau du jeu de go.
 Hoshi ou Hōshi ryokan, ou ryokan : auberge traditionnelle japonaise.
 Hoshi : chanteuse française.
 Hoshi : chanteur sud-coréen du groupe Seventeen.
 Hoshi Sato : membre de l'équipage dans la série de science-fiction Star Trek: Enterprise.